«Интергалактик» () — британско-испанский телесериал в жанре космической оперы. Его премьера состоялась 30 апреля 2021 года на телеканале Sky.

Сюжет 
Действие сериала происходит в будущем. Его герои — банда женщин-заключённых, угнавшая космический корабль и теперь ищущая свободу на просторах космоса.

В ролях 
 Имоджен Дэйнес
 Наташа О’Кифф
 Шэрон Дункан-Брюстер

Производство и премьера 
Шоураннером проекта является Джули Гири. Съёмки сериала проходили в Испании, премьера состоялась 30 апреля 2021 года на британском телеканале Sky.

Примечания 

Телесериалы Великобритании 2020-х годов
Телесериалы о космических путешествиях
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2021 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2021 году
Программы телеканала Sky
Телевизионные мини-сериалы Великобритании
Телесериалы на лесбийскую тематику
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Великобритании
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Испании
Телесериалы ЛГБТ-тематики Великобритании